Osoby o tym nazwisku:
 Beatrix Loughran – amerykańska łyżwiarka figurowa
 Frank Loughran – australijski piłkarz, olimpijczyk
 Tommy Loughran – amerykański bokser